Gosforth è una zona di  abitanti della contea del Tyne and Wear, in Inghilterra annessa a Newcastle nel 1974.

Altri progetti

Newcastle upon Tyne